

História e religião 
 Zacarias (profeta) — profeta do Antigo Testamento
 Livro de Zacarias — livro do Antigo Testamento
 Zacarias (rei) — 14º rei de Israel
 Zacarias (sacerdote) — pai de João Baptista, profeta que antecedeu Jesus Cristo.
 Zacarias (filho de Joiada) — filho do sumo sacerdote Joiada
 Zacarias Retórico — bispo de Metilene no século VI
 Zacarias de Jerusalém — patriarca de Jerusalém no século VII
 Papa Zacarias — santo católico

Outros 
 Zacarias (comediante) — personagem da trupe Os Trapalhões

Geografia 
 Zacarias (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história